Tinayre puede hacer referencia a:
 Daniel Tinayre (1910–1994), director de cine, guionista y productor de cine
 Marcelle Tinayre (1870–1948), escritora francesa